In 1979/80 werd het 79ste seizoen van de Nemzeti Bajnokság gespeeld, de hoogste Hongaarse voetbalcompetitie. Honvéd werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Externe links
 RSSSF

Hongaars voetbalseizoen
Competitievoetbal 1979/80